Desert Shores ou Desertshore peut désigner : 

 Desert Shores, une census-designated place en Californie aux États-Unis.
 Desertshore, le troisième album de la chanteuse Nico.
 The Desert Shore, un ouvrage de Christopher Wise.
 Desert Shores, un film de 2018.